Ornatops incantatus es la única especie conocida del género extinto Ornatops de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente 78 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción
Ornatops incantatus es un género y especie de hadrosáuridos braquilofosáurinidos que vivió en lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos, hace aproximadamente 78 millones de años. Las proporciones exactas de Ornatops permanecen sin describir ya que el documento que nombra y describe el género solo examina el esqueleto craneal. Sin embargo, un artículo futuro análisis de los correos-craneal restos de Ornatops se anunció.

La sutura nasofrontal expandida del holotipo del cráneo, que tiene un par de protuberancias como una autapomorfia única , sugiere que los Ornatops en vida tenían alguna forma de cresta , lo que sugiere que es probable que esté relacionado y potencialmente intermedio entre Probrachylophosaurus bergei y Brachylophosaurus canadensis. Debido a esto, Ornatops es el primer braquilofosáurinido con cresta encontrado hasta ahora en el sur de Laramidia, lo que ilustra cuán diverso y distribuido era el clado en América del Norte durante el Campaniano.

Descubrimiento e investigación 

Ornatops se descubrió en 2018 en sedimentos de la Formación Menefee de Nuevo México, Estados Unidos. El material fósil fue descubierto por personal y voluntarios del Western Science Center, el Zuni Dinosaur Institute for Geosciences y la Southwest Paleontological Society. El espécimen se describió sobre la base de un espécimen relativamente completo y articulado WSC 10058 en 2021. El holotipo consiste en un cráneo bien conservado que carece de maxilares y mandíbulas inferiores, dos vértebras dorsales, una costilla, tendones osificados, la escápula derecha , la mayoría del húmero derecho, cúbito y radio, el segundo y tercer metacarpianos derechos , así como un ilion e isquion incompletos, lo que lo convierte en el dinosaurio más completo de la Formación Menefee.

En 2021, tres años después de su descubrimiento inicial, Ornatops recibió un nombre. Su nombre genérico, Ornatops, proviewne del latín ornatus, "rostro adornado" y del griego ops, "nariz", en referencia a la elaborada sutura nasofrontal. El nombre específico, O.incantatus , significa "encantado"; es una referencia al apodo de Nuevo México, la "Tierra del Encanto".

Clasificación
MacDonald y col. colocaron a Ornatops en Saurolophinae, específicamente en la tribu Brachylophosaurini. Su cladograma se muestra a continuación.

Referencias 

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte